Alpaidze se poate referi la:

Oameni 
 Galaktion Alpaidze (1916-2006), general-locotenent, comandant militar sovietic de origine georgiană

Obiecte 
 11824 Alpaidze, un asteroid al centurii principale, descoperit pe 16 septembrie 1982 de Liudmila Cernîh și numit după generalul Galaktion Alpaidze